Het wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1989 was de vijfde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1989. De races werden verreden op 2 juli 1989 op de Österreichring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1989
Spielberg